

Botanique 
 Arjona, genre végétal de la famille des Santalaceae.

Patronyme 

 Adria Arjona (1992-), actrice portoricaine et guatémaltèque ;
 Belén Arjona (1981-), chanteuse espagnole ;
 Ricardo Arjona (1964-), chanteur guatémaltèque ;
 William Arjona (1979-), volleyeur brésilien.

Toponyme  
 Arjona , commune espagnole ;
 Arjona, municipalité colombienne ;
 Jardins de las Delicias de Arjona, parc de Séville.

Patronyme hispanique